La Ligne verte (), roman-feuilleton fantastique écrit par Stephen King et édité initialement en six épisodes en 1996 ;
La Ligne verte, film américain écrit et réalisé par Frank Darabont, sorti en 1999 qui adapte le livre de Stephen King.

Voir aussi